Dix-Juillet ou X-Juillet ou 10-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

10 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France :
 
 Le , vers le début de la seconde Guerre mondiale : 
 Appel de Maurice Thorez et Jacques Duclos à la résistance
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Une attaque allemande contre les maquisards FFI du groupe Baptiste fait 38 victimes à Bélâbre, près de Lignac dans l'Indre.
 Dix maquisards du corps franc Pommiès sont fusillés par les Allemands en retraite, dans une clairière près de Morlaàs, dans les Pyrénées-Atlantiques.
 Autres dates ou lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 
De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :
En espagnol, « 10 de Julio » ou « Diez de Julio »
 Au Mexique : événement non connu;
 (Calle) 10 de Julio, à , dans l'État de Oaxaca.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
10